Registry ( für Register) steht für:

 Network Information Center, eine Organisation, die Internet-Domains verwaltet
 Regional Internet Registry, eine Organisation, die IP-Adressen verwaltet
 Registrierungsdatenbank, eine zentrale Konfigurationsdatenbank von Microsoft Windows
 Registry (Chemie), eine spezielle geometrische Anordnung zweier regelmäßiger dreidimensionalen Strukturen zueinander (parallel registry)
 Registry (Entwurfsmuster), in der Softwareentwicklung ein Entwurfsmuster

Siehe auch:
 Register
 Registrierung
 Datenbank